est la formule brute de plusieurs isomères.

 éthanol, numéro CAS 
 méthoxyméthane ou éther méthylique, numéro CAS